Белег може бити:

 Белег, знак по коме се неко или нешто распознаје
 Белег (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ, Република Србија;
 Белег (Шомођ), насеље у жупанији Шомођ, Мађарска;
 Белег (врх), врх планине Мокра Гора, КиМ, Република Србија;